Jardim Glória (Juiz de Fora)
Jardim Glória (Praia Grande)
Jardim Glória (Três Rios)
Jardim Glória (Várzea Grande)

Desambiguação